Boban ist der Familienname folgender Personen:

 Ana Boban (* 1947), jugoslawische Schwimmerin
 Eugène Boban (1834–1908) französischer Sammler und Antiquar, offizieller Archäologe des mexikanischen Kaisers Maximilians I.
 Mate Boban (1940–1997), Präsident der von ihm ausgerufenen Republik Herceg-Bosna
 Rafael Boban (1907–??), Kroate, Mitglied des Ustaša-Regimes und Kommandant der „Schwarzen Legion“
 Tonči Boban (* 1971), kroatischer Fußballspieler 
 Zvonimir Boban (* 1968), kroatischer Fußballspieler